Новое — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Ёма.

Входит в состав Сосновского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Сосновский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 35,5 км, до центра муниципального образования Сосновки — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Поповка, Шеино, Воскресенское.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района